Döge ist der Name von
 Döge (Ungarn), eine Gemeinde in Ungarn
 Döge (Hilko), eine Gemeinde in Aurich

Doege oder Döge ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Doege-Schellinger (* 1938), deutsche freiberufliche Designerin, Farbberaterin, Malerin und Autorin
 Eberhard Doege (1910–1999), deutscher Jurist und Politiker
 Heinrich Doege (1866–1922), deutscher Kunstwissenschaftler
 Julia Doege (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Karl Doege (1867–1932), US-amerikanischer Mediziner
 Klaus Döge (1951–2011), deutscher Musikwissenschaftler
 Leonie Doege (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Peter Döge (* 1961), deutscher Politologe
 Ronald Doege (* 1968), deutscher Politiker (SPD)